Amphoe Raman, een district van de provincie Yala in Thailand.
 Raman (stad in Thailand), de hoofdstad van het district Raman in Thailand
 Raman (stad in India), een plaats in het district Bathinda in India
 Ramanspectroscopie, een vibrationeel spectroscopische techniek
 Chandrasekhara Raman, Indiaas wetenschapper die het ramaneffect, dat de basis vormt van Ramanspectrosopie, experimenteel aantoonde
 een krater op de maan, genoemd naar de Indische wetenschapper Chandrasekhara Venkata Raman
 Benito Raman, een Belgische voetballer spelend bij KAA Gent.